O C20 é o modelo da Sauber da temporada de  da F1. Condutores: Nick Heidfeld e Kimi Räikkönen.

Resultados 
(legenda) 

Carros de Fórmula 1 da Sauber